Stiernberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich von Stiernberg (1806–1891), Innenminister des Kurfürstentums Hessen
 Don Stiernberg (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Heinrich Eduard von Stiernberg (1807–1884), Innenminister des Kurfürstentums Hessen
 Ludwig von Stiernberg (1835–1913), deutscher Richter und Parlamentarier

Siehe auch:
 Stierenberg
 Stirnberg
 Sternberg